Fornelos ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Fornelos (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Fornelos (Cinfães), Gemeinde im Concelho de Cinfães
 Fornelos (Fafe), Gemeinde im Concelho de Fafe
 Fornelos (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Fornelos (Santa Marta de Penaguião), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Marta de Penaguião